El término Biblioteca Galáctica se ha usado diversas veces en el ámbito de la ciencia ficción en diferentes universos fictícios, por lo que puede referirse a:
Biblioteca Galáctica, la biblioteca localizada en Trantor, la capital del Imperio Galáctico.
Biblioteca Galáctica, la biblioteca de la Civilización de las Cinco Galaxias.